Хо́рхе Гарси́а (, , род. 28 апреля 1973, Омаха, Небраска) — американский актёр и комик. Известен по роли Хёрли Рейеса в сериале «Остаться в живых».

Биография 
Хорхе родился в Омахе, штат Небраска. Его мать, Дора Меса — профессор кубинского происхождения, а его отец, Умберто Гарсиа — врач-хирург чилийского происхождения. Он вырос в Южной Калифорнии и отправился в среднюю школу в Сан-Клементе.

Хорхе Гарсиа начал увлекаться актёрством ещё в колледже и больше всего его привлекали комедийные роли. Окончив учёбу, Хорхе Гарсиа присоединился к одной из актёрских студий в Беверли-Хиллз. Примерно тогда же он начал появляться в сериалах, как в постоянном актёрском составе, так и в качестве приглашённого артиста. Параллельно со съёмками на телевидении, Хорхе много играл в театре. Он по-прежнему не изменял своим талантам комика и не раз появлялся в известной в Лос-Анджелесе постановке «Фабрика смеха».
 
Гарсиа стал первым актером, которого утвердили на роль в сериале «Остаться в живых». Эта роль, которую он исполнял на протяжении 6 сезонов, принесла ему мировую известность и несколько наград, включая премию гильдии киноактёров за лучший ансамбль в драматическом сериале. В 2012 году на экраны вышел телесериал «Алькатрас», где Хорхе исполнил одну из главных ролей — доктора Диего Сото, но сериал был закрыт после первого сезона из-за ухудшихся рейтингов. 

В 2013 году снялся в сериале "Блудливая Калифорния" в двух сериях в роли наркоторговца. 

После того, как в 2013 году Гарсиа сыграл роль в нескольких эпизодах сериала «Гавайи 5.0», он вошёл в основной актерский состав сериала, начиная с пятого сезона.

Гарсиа снимался в фильмах, он играл одну из второстепенных ролей в фильме «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещён» (2006). В 2010 году появился как специально приглашённая звезда в одной серии телесериала «Как я встретил вашу маму», а в 2011 в сериалах «Грань» и «Мистер Саншайн».

Личная жизнь 
Гарсиа женат с 2005 года, его жену зовут Эмили. Они познакомились потому, что были ближайшими соседями на Гавайях.

14 сентября 2010 года вышел альбом «Hurley» группы Weezer. Название было в честь Хёрли, которого Гарсиа сыграл в сериале «Остаться в живых». Хорхе был также приглашённым вокалистом на концерте этой группы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Блогеры США
Киноактёры США